É Verão Portugal  é o primeiro álbum de estúdio a solo do cantor português Tony Carreira.

Foi lançado em 1991 pela editora Discossete.

Mais tarde, a editora Espacial, lançou um álbum com o mesmo alinhamento mas com o nome Não Vou Deixar De Te Amar.

Contém 10 faixas, das quais se destaca "Meu herói pequeno", tema que viria a fazer parte de um "medley" no primeiro álbum ao vivo, o duplo Ao Vivo No Olympia, de 2000, ou no segundo álbum ao vivo, 15 anos de Canções - Ao Vivo No Pavilhão Atlântico, de 2003.

Faixas 
 "Não vou deixar de te amar"
 "Como é bom voltar"
 "Meu herói pequeno"
 "Que saudades"
 "É Verão em Portugal"
 "Nunca mais ninguem"
 "Minha vida és Tu"
 "Música"
 "Nina"
 "Premiere fille, premiere femme"

Álbuns de Tony Carreira
Álbuns de estreia de 1991
Álbuns em língua portuguesa